

Участники 
Айсбэрен (Бремерхафен)
Альба
Артланд Драгонс (Квакенбрюк)
БК Миттердойчлер (Вайсенфельс)
Байройт
Бамберг
Гёттинген
Гиссен Фотисиксерс
Джаянтс (Дюссельдорф)
Людвигсбург
Ольденбург
Ратиофарм (Ульм)
Скайлайнерс (Франкфурт)
Телеком (Бонн)
Триер
Тюбинген
Фантомс (Брауншвейг)
Финикс Хаген

Регулярный чемпионат 

Команды занявшие 17 и 18 места вылетают в Про А

Плей-Офф

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Чемпионат Германии по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе